La Guardia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Guardia, Argentina, ort, Catamarca,

Bolivia 

 La Guardia, Bolivia, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 La Guardia, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Tacámbaro,

Spanien 

 La Guardia de Jaén, ort, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 La Guardia, Spanien, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar